Il gruppo della turchese è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della turchese 
 Aheylite
 Calcosiderite
 Faustite
 Planerite
 Turchese

Note 

Turchese